Gabber – gatunek muzyki elektronicznej
 Gabber – klient Jabbera
 Gabber2 – klient Jabbera